Grilo

Localidades

Grilo (Baião)

Outros
Grilo, filho de Xenofonte
Grilo Falante, um personagem do conto infantil Pinóquio

Desambiguação